Umschlag oder Umschlagen steht für:
 Briefumschlag, Versandverpackung eines Briefes
 Bucheinband aus Papier oder Karton, siehe Broschur
 Buchhülle aus Papier, häufig mit Titelabbildung, siehe Schutzumschlag
 Verband zum Aufbringen von Heilmitteln, siehe Wickel
 Umschlag (Logistik), Wechsel eines Transportmittels
 Umschlag (Kleidung), Doppelung einer Kante bei Kleidung
 Umschlag (Blech), Doppelung einer Kante zur Aussteifung bei Blechteilen
 Kapitalumschlag, Gesamtprozess von der Kapitalanlage bis zur Rückkehr in Geldform
 Kieler Umschlag, jährliches Volksfest in Kiel
 Umschlagen (Drucktechnik)

Siehe auch:
 Umschlagspunkt (Begriffsklärung)
 Umschlagzahl (Begriffsklärung)